Gajewski ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gajewski (1885–1965), deutscher Manager und Wehrwirtschaftsführer
 Grzegorz Gajewski (* 1985), polnischer Schachspieler
 Heiko Gajewski (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Herbert Gajewski (1939–2019), deutscher Mathematiker
 Józef Gajewski (1948–2010), Bürgermeister von Suwałki
 Julia Gajewski (* 1962), deutsche Basketballspielerin und -trainerin
 Maren Gajewski (* 1997), deutsche Handballspielerin